Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 sWS (skrót od schwerer Wehrmachtschlepper) – niemiecki pojazd półgąsienicowy